Por , pode estar à procura de:

Pessoas
 Membros do clã Fujiwara;
 Fujiwara no Yoshifusa
 Fujiwara no Teika
 Fujiwara no Fuhito
 Fujiwara no Kamatari
 Fujiwara no Nakamaro
 Fujiwara no Tametoki
 Fujiwara no Sukemasa
 Fujiwara no Mototsune

 Harry Fujiwara, ex-lutador de wrestling;

Outros
 6410 Fujiwara, asteróide; 
 Efeito Fujiwara, fenômeno da natureza;
 Kasuo e Fujiwara, uma dupla sertaneja brasileira

Desambiguação